Алекса́ндр Серге́евич Со́болев () — российский футболист, центральный нападающий московского «Спартака» и сборной России.

Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

Клубная карьера

Начало карьеры 
Воспитанник барнаульского «Динамо», детский тренер Александр Горбунов. В 2015 году выступал за второй состав команды в третьем дивизионе.

Перед началом сезона 2016/17 перешёл в футбольный клуб «Томь» и начал выступать за молодёжную команду. Дебютировал за молодёжную команду «Томи» 31 июля 2016 года в матче 1-го тура молодёжного первенства против «Краснодара» (2:3) выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. Свои первые мячи за «молодёжку» «Томи» забил 13 августа 2016 года в матче 3-го тура молодёжного первенства против «Уфы» (4:1), сделав дубль. В осенней части молодёжного первенства забил 9 голов в 15 матчах. 21 ноября 2016 года впервые попал в заявку на матч премьер-лиги против «Терека» (0:0), но на поле не вышел.

5 декабря 2016 года дебютировал в премьер-лиге, выйдя в основном составе «Томи» в гостевой игре против «Уфы». 10 апреля 2017 года забил дебютный мяч в домашнем матче против казанского «Рубина», который закончился ничьей 2:2. Свой первый гол футболист посвятил сыну. Всего в дебютном сезоне Александр забил три гола за томский клуб.

«Крылья Советов» и аренда в «Енисей» 

29 декабря 2017 года подписал контракт на четыре года с самарским клубом «Крылья Советов», на тот момент выступавшим в Футбольной национальной лиге. Дебютировал за «Крылья Советов» 4 марта 2018 года в первом матче после зимнего перерыва — в выездной игре против петербургского «Динамо» (3:1), в этом же матче забил свой первый мяч. Первый хет-трик в карьере оформил 7 апреля 2018 года в ворота «Спартака-2» (5:1). Всего в весенней части первенства ФНЛ 2017/18 провёл за самарский клуб 12 матчей, в том числе десять игр в основном составе, в которых забил семь мячей. «Крылья Советов» вышли в Премьер-лигу, но в осенней части чемпионата 2018/19 Соболев редко появлялся в основном составе, чаще выходя на замену или оставаясь в запасе и забил всего один мяч.

2 февраля 2019 года, до конца сезона 2018/19 на правах аренды перешёл в «Енисей». Дебютировал за «Енисей» 3 марта 2019 года в матче 18-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:1) выйдя на замену на 73-й минуте матча. Первый мяч за красноярскую команду забил 25 апреля 2019 года в 25-м туре чемпионата России против «Оренбурга» (2:1) реализовав пенальти на 36-й минуте матча. Всего за «Енисей» провёл 10 матчей и забил 3 мяча, но не смог помочь клубу уйти с последнего места в турнирной таблице Премьер-лиги и не вылететь в Футбольную национальную лигу.

С начала сезона 2019/20 вернулся в основной состав «Крыльев Советов». 14 июля 2019 года в первом туре в Самаре сделал дубль в ворота ЦСКА (2:0). По итогам июля 2019 года (три мяча и одна передача в трёх матчах) был признан лучшим футболистом месяца в Российской премьер-лиге, став первым в истории игроком «Крыльев Советов», получившим эту награду. В августе забил по мячу в ворота «Локомотива» (1:2), «Урала» (3:1) и «Спартака» (1:2). В трёх сентябрьских матчах чемпионата России забил по мячу в ворота «Краснодара» (2:4) и «Тамбова» (2:0). 5 октября в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0) забил два мяча. Всего в составе «Крыльев Советов» во всех турнирах провёл 45 матчей и забил 21 мяч.

«Спартак» (Москва) 

29 января 2020 года перешёл в московский «Спартак» на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Стоимость аренды составила € 500.000, в соглашении прописана сумма выкупа прав на футболиста по окончании сезона — € 4.500.000, также с лета зарплата Соболева в «Спартаке» должна составить около € 1.800.000 за сезон плюс бонусы за командные достижения, она выросла в пять раз по сравнению с «Крыльями» (2,2 миллиона рублей в месяц).

Сезон 2019/20 
31 января 2020 года провёл свою первую тренировку в «Спартаке» на сборе в Катаре. 8 февраля 2020 года в матче 3-го тура товарищеского турнира в Катаре кубке «Париматч» Премьер против белградского «Партизана» (3:2) на 48-й минуте матча забил мяч и помог своей новой команде добиться победы на турнире. Дебютировал за «Спартак» 29 февраля 2020 года в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (2:0), вышел в стартовом составе и на 29-й минуте матча сделал голевую передачу на Зелимхана Бакаева.

18 мая 2020 года «Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» трансфер Александра Соболева и заключил с ним долгосрочный контракт. Зарплата Соболева в «Спартаке» составила 1,2 миллиона евро в год. 20 июня 2020 года в гостевом матче 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (3:2) c передачи Зелимхана Бакаева забил свой первый мяч за «Спартак».

Всего в сезоне 2019/20 за «Спартак» провёл 13 матчей (11 в РПЛ и два в Кубке России), забил три мяча (два в РПЛ и один в Кубке России) и сделал три голевые передачи (две в РПЛ и одну в Кубке России).

Сезон 2020/21 
Перед началом сезона 2020/21 Соболев сменил 77-й игровой номер на 7-й, под которым ранее играл Аяз Гулиев. 9 августа 2020 года в домашнем матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2) на 8-й минуте с передачи Романа Зобнина забил первый мяч «Спартака» в новом сезоне, также по итогу матча был признан лучшим игроком. 7 ноября 2020 года в матче 14-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2) на 6-й минуте с передачи Айртона забил мяч, а на 45-й минуте сделал дубль, реализовав пенальти и тем самым был признан лучшим игроком этого матча.

7 марта 2021 года, в свой день рождения, в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (6:1) на 2-й минуте с передачи Наиля Умярова забил мяч и на 60-й минуте сделал дубль с передачи Квинси Промеса и был признан лучшим игроком матча, а первый гол стал самым быстрым в сезоне. 18 марта 2021 года в домашнем матче 23-го тура чемпионата России против «Урала» (5:1) реализовал два пенальти в компенсированное время к первому и второму таймам, тем самым сделал дубль в этой встрече. По итогам марта, Соболев с результатом пять голов и средней скорострельностью 50 минут на один мяч занял третье место в списке лучших бомбардиров среди футболистов топ-10 лиг мира. В марте был выбран лучшим игроком РПЛ, за него проголосовали эксперты Матч! Премьер и болельщики. 4 апреля 2021 года в гостевом матче 24-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:2) на 44-й минуте матча с передачи Айртона забил мяч, а на 58-й минуте с передачи Квинси Промеса забил свой второй мяч в матче и помог «Спартаку» одержать победу, также по итогу матча был выбран лучшим игроком.

Всего в сезоне 2020/21 провёл 24 матча (22 в чемпионате и два в Кубке России), в которых забил 15 мячей (14 в чемпионате и один в Кубке России) и сделал четыре голевые передачи (все — в чемпионате). По итогам сезона, завоевал со «Спартаком» серебряные медали чемпионата.

Сезон 2021/22 
Свой первый мяч в сезоне 2021/22 забил 30 июля 2021 года в гостевом матче 2-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0), реализовав на 68-й минуте пенальти, также по итогам матча был признан лучшим игроком. 13 августа 2021 года подписал новый контракт со «Спартаком» до 2026 года. 3 октября 2021 года в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:0) на 41-й минуте забил свой второй мяч в сезоне, отличившись впервые за 10 матчей. 20 октября 2021 года в домашнем матче 3-го тура Лиги Европы против «Лестера» (3:4) сделал дубль, забив на 11-й и 86-й минутах, тем самым забив свои первые мячи в еврокубках. 24 ноября 2021 года в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы против «Наполи» (2:1) забил два мяча, на 3-й минуте реализовал пенальти, а на 28-й минуте забил с передачи Виктора Мозеса. 1 мая 2022 года в домашнем матче 27-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) оформил дубль, забив на 61-й и 82-й минутах. 29 мая 2022 года в финале Кубка России против московского «Динамо» (2:1) на 10-й минуте матча забил мяч и помог своей команде завоевать трофей впервые за 19 лет. Всего в сезоне 2021/22 провёл за «Спартак» во всех турнирах 36 матчей и забил 15 мячей. По итогам сезона был признан болельщиками «Спартака» лучшим игроком.

Сезон 2022/23 
Первый мяч в сезоне 2022/23 забил 31 июля 2022 года в матче 3-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:1), отличившись на 12-й минуте матча. 6 августа 2022 года в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0) впервые в карьере в РПЛ отдал две голевые передачи. В сентябре Соболев отметился забитым мячом в каждом из трёх туров РПЛ, нападающий забил «Зениту», «Ростову» и «Локомотиву», в московском дерби его мяч стал победным, также игрок отличился в кубковой игре против «Факела». По итогам сентября был признан лучшим игроком месяца. 29 сентября 2022 года снова отличился в матче против петербургского «Зенита» (3:0), в этот раз в Кубке России — этот гол стал для Соболева шестым в шести матчах за месяц за «Спартак» и сборную России. 9 октября 2022 года в матче 12-го тура чемпионата России против своей бывшей команды самарских «Крыльев Советов» оформил дубль, забив на 50-й и 61-й минутах, по итогам матча был признан лучшим игроком. 16 октября 2022 года забил мяч в матче 13-го тура чемпионата России в ворота московского ЦСКА (2:2), Соболев забил в седьмом матче подряд, став первым игроком «Спартака» за 67 лет, кому покорилось данное достижение, в 1955 году это сделал Николай Паршин.

Карьера в сборных 

17 января 2018 года впервые получил вызов Евгением Бушмановым в молодёжную сборную России. Дебютировал за молодёжную сборную 7 сентября 2018 года в товарищеском матче против молодёжной сборной Египта (1:1), выйдя на замену на 46-й минуте матча вместо Ильи Жигулёва. Второй матч за сборную России по футболу (до 21 года) провёл в проигранной с Сербией встрече (1:2), выйдя на замену на 84-й минуте матча вместо Георгия Мелкадзе. Таким образом, всего за молодёжную сборную России провёл 2 матча.

6 октября 2019 года после травмы Фёдора Смолова впервые был вызван Станиславом Черчесовым в основную сборную России на матчи отбора на Чемпионат Европы 2020 с Шотландией и Кипром, но на поле так и не вышел, хоть и был на скамейке запасных в матче с Кипром. 30 августа 2020 года после того, как получил травму Евгений Луценко, Соболев второй раз был вызван в сборную на Лигу наций 2020/21 на матчи против сборных Сербии и Венгрии. Дебютировал за сборную России 8 октября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции (1:2), выйдя на замену на 46-й минуте матча вместо Артёма Дзюбы, и в той же игре на 92-й минуте с передачи Дениса Черышева забил свой дебютный мяч.

24 марта 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1) вышел на замену на 83-й минуте и на 90-й минуте забил мяч.

2 июня 2021 года вошёл в окончательную заявку на чемпионат Европы 2020. На Евро-2020 провёл два матча: против сборных Финляндии (1:0) и Дании (1:4), в этих матчах выходил на замену во вторых таймах.

Семья 
Отец — Сергей Соболев (род. 1977), футболист, многократный чемпион Барнаула, выступал в местных любительских командах «Элоранта» и «Полимер». В 2013 году вместе с 16-летним сыном Александром играл в одной команде на первенстве Барнаула. Мать — Светлана Соболева (1975—2020), известный в Барнауле спортивный деятель. После смерти матери Александр посвящал ей все свои голы и трофеи. Есть младшая сестра.

Жена — Елена, с которой познакомился 30 декабря 2016 года накануне Нового года, который они отмечали в одной компании. 25 февраля 2017 года у пары родился сын Сергей.

Достижения 

Командные
 «Крылья Советов»
 Серебряный призёр первенства ФНЛ: 2017/18

 «Спартак»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2020/21
 Обладатель Кубка России: 2021/22
 Финалист Суперкубка России: 2022

Личные
 Лучший футболист месяца в РПЛ — (3): июль 2019, март 2021, сентябрь 2022
 Лауреат национальной премии РФС «33 лучших игрока сезона»: 2020/21 (№ 3)
 Лучший бомбардир Кубка России: 2017/18
 Награда «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фейр-плей: 2021

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 10 матчей / 4 гола; 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения.

В медиафутболе 
Летом 2022 года Александр Соболев вместе с Георгием Джикией создал медиафутбольный клуб «Бей Беги», выступивший во втором сезоне Медиалиги.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте «Томи»
 Профиль на сайте «Крыльев Советов»
 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Спартак» Москва